Ліль-сюр-Тарн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 45 км на північний схід від Тулузи, 29 км на захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 2443 осіб у працездатному віці (15-64 років) 1820 були активні, 623 — неактивні (показник активності 74,5%, у 1999 році було 69,0%). З 1820 активних працювало 1648 осіб (884 чоловіки та 764 жінки), безробітних було 172 (70 чоловіків та 102 жінки). Серед 623 неактивних 160 осіб було учнями чи студентами, 262 — пенсіонерами, 201 була неактивною з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1901 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 4450,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ліль-сюр-Тарн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн